Ага — река в Быстринском районе Камчатского края России. Является правым притоком реки Копылье. Берёт начало на юго-восточных склонах горы Найчан (1555 м.).

Длина реки 15 км. Впадает в реку Копылье справа на расстоянии 11 км от её устья. Главный приток — Трубный.

Название произошло от эвенского Аган — «точильный камень».

По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.
 Код водного объекта 19080000212120000030140

Примечания 

Реки Быстринского района
Бассейн Ичи (реки, впадающей в Охотское море)